De Noorse voetbalbeker 2011 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2011) was de 106de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 30 april met de eerste ronde en eindigde op 6 november 2011 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Aalesunds FK dat SK Brann in de eindstrijd met 2-1 versloeg door twee treffers van Michael Barrantes. Daarmee won de club voor de tweede keer (na 2009) het bekertoernooi. De ploeg onder leiding van trainer-coach Kjetil Rekdal plaatste zich daardoor voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13. Aan het Noorse bekertoernooi gingen twee kwalificatieronden vooraf, waardoor het aantal deelnemende clubs werd teruggebracht van 275 naar 128. Topscorer van het bekertoernooi werd Daniel Chima Chukwu (Molde FK) met zeven treffers.

Eerste ronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnende formatie
'Aalesunds FK
Sten Grytebust, Jonatan Tollås Nation, Daniel Arnefjord, Enar Jääger, Jo Nymo Matland, Magnus Sylling Olsen, Sander Post, Jason Morrison, Demar Phillips, Fredrik Ulvestad, Michael Barrantes, Ville Jalasto, Edvard Skagestad, Peter Orry Larsen, Jonas Sandquist, Amund Skiri, Christian Myklebust, Lars Fuhre, Fredrik Carlsen, Solomon Okoronkwo, Jonathan Parr, Kjell Rune Sellin, Didrik Knutsen Fløtre, Adam Sellami Honningsvåg en Robert Sannes. Trainer-coach: Kjetil Rekdal.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2011
 Noors voetbalelftal in 2011

2011
Noorwegen